Solc embrionari, estructura anatòmica produïda després de l'etapa de gastrulació en l'embrió;
 Solc (anatomia), terme general per a una fenedura, ranura o replegament, especialment les de la superfície del cervell que separen circumvolucions;
 Solc (regadiu), petit canal fet al sòl per dirigir l'aigua de reg.
 Solc o Estela, rastre escumós o blanquinós momentani que deixa a l'aigua el pas d'una embarcació, en l'aire una aeronau.